Пролета́рская у́лица  — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Пролетарская улица — улица в Абакане.
 Пролетарская улица — улица в Анапе.
 Пролетарская улица — улица в Арзамасе.
 Пролетарская улица — прежнее (в советское время, до 1991 г.) название Троицкой улицы в Великом Новгороде.
 Пролетарская улица — улица в Вичуге.
 Пролетарская улица — улица в Вологде.
 В Екатеринбурге:
 Пролетарская улица;
 Пролетарская улица — прежнее название Таборинской улицы.
 Пролетарская улица — улица в Звенигороде.
 Пролетарская улица — улица в Иркутске.
 Пролетарская улица — улица в Ишимбае.
 Пролетарская улица — улица в Иванове.
 Пролетарская улица — прежнее (до 1982 г.) название улицы Подольских курсантов в Йошкар-Оле.
 В Казани:
 Пролетарская улица — ранее существовавшая улица в Козьей слободе.
 Пролетарская улица — улица в Кировском районе.
 Пролетарская улица — улица в посёлке Сухая Река Авиастроительного района.
 Пролетарская улица — улица в Калининграде.
 Пролетарская улица — улица в Коломне.
 Пролетарская улица — улица в Красноярске.
 Пролетарская улица — улица в Кемерове.
 Пролетарская улица — улица в Кронштадте.
 Пролетарская улица — улица в Кургане.
 Пролетарская улица — прежнее (до 1965 г.) название улицы Ильича в Курске.
 В Липецке:
 Пролетарская улица;
 Пролетарская улица — прежнее (до 1977 г.) название Южной улицы.
 В Махачкале:
 Пролетарская улица — прежнее (до 1943 г.) название улицы Нурадилова;
 Пролетарская улица — прежнее (в 1957—1995 гг.) название улицы Рахматуллаева.
 Пролетарская улица — улица в Медвежьегорске.
 Пролетарская улица — улица в Можге.
 Пролетарская улица — улица в Москве.
 Пролетарская улица — улица в Мытищах.
 Пролетарская улица — улица в Нижнем Новгороде.
 Пролетарская улица — улица в Новороссийске.
 Пролетарская улица — улица в Новосибирске.
 В Новочеркасске:
 Пролетарская улица — прежнее название Михайловской улицы.
 Пролетарская улица.
 Пролетарская улица — улица в Оренбурге.
 Пролетарская улица — улица в Россоши.
 В Ростове-на-Дону:
 1-я Пролетарская улица.
 2-я Пролетарская улица.
 В Санкт-Петербурге:
 Пролетарская улица (Володарский);
 Пролетарская улица (Старо-Паново);
 Пролетарская улица (Колпино);
 Пролетарская улица (Кронштадт).
 Пролетарская улица — прежнее (в 1919—1993 гг.) название Церковной улицы в Пушкине.
 Пролетарская улица — улица в Самаре.
 Пролетарская улица — улица в Саранске.
 Пролетарская улица — улица в Серпухове.
 Пролетарская улица — улица в Сочи.
 В Твери:
 2-я Пролетарская улица.
 3-я Пролетарская улица.
 4-я Пролетарская улица.
 5-я Пролетарская улица.
 6-я Пролетарская улица.
 7-я Пролетарская улица.
 В Томске:
 Пролетарская улица;
 Пролетарский переулок;
 Пролетарский проспект — прежнее (до 8 марта 1938 года) название Восточного переулка.
 Пролетарская улица — улица в Туле.
 Пролетарская улица — улица в Тюмени.
 Пролетарская улица — улица в Цивильске.
 Пролетарская улица — улица в Чебоксарах.
 Пролетарская улица — улица в Отказном

Украина 
 Пролетарская улица — улица в Буче
 Пролетарская улица — прежнее название Гайдамацкой улицы в Виннице.
 Пролетарская улица — прежнее название Галицкой улицы в Днепре.
 Пролетарская улица — улица в Донецке.
 Пролетарская улица — прежнее название улицы Петра Гайдамаки в Краматорске.
 Пролетарская улица — улица в Одессе.
 Пролетарская улица — прежнее название улицы Анатолия Кукобы в Полтаве.
 Пролетарская улица — прежнее название улицы Ярослава Мудрого в Сумах.
 Пролетарская улица — прежнее название улицы Героев Чернобыля в Черкассах.
 Пролетарская улица — улица в Черновцах.

Белоруссия 
 Пролетарская улица — улица в Гомеле.

Казахстан 
 Пролетарская улица — улица в Алма-Ате.
 Пролетарская улица — улица в Риддере.
 Пролетарская улица — улица в Шымкенте.
 Пролетарская улица — прежнее название улицы Саида Махмуда ат-Тарази в Таразе.

Примечания